Ogrodzieniec (Silezië) -  plaats in Silezië
 Ogrodzieniec (gemeente) - gemeente in Silezië
 Ogrodzieniec (Ermland-Mazurië) - plaats in Ermland-Mazurië